Vossebein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Vossebein (1925–2021), deutscher Tischtennisspieler
 Kornelia Vossebein (* 1970), deutsche Kulturschaffende deren Fokus auf Jazz und aktueller Musik liegt